

Харитоновська — присілок, Колензьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Харитоновська — присілок, Морозовське сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Харитоновська — присілок, Тарногський район, Вологодська область